Toura può riferirsi a:

Toura – arrondissement della città di Banikoara nel Benin
Toura – genere di coleotteri della famiglia Curculionidae
Toura - comune del Libano